UGC 8603 ist eine linsenförmige Galaxie im Sternbild Jagdhunde. Sie ist rund 118 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.

Weblinks 

 SIMBAD Astronomical Database
 Calling on a Galactic Neighbour

Einzelnachweise